Die Saison 1958/59 der mexikanischen Segunda División war die neunte Spielzeit einer landesweit ausgetragenen zweiten Liga in Mexiko.

Veränderungen 
Im Gegensatz zur vorangegangenen Spielzeit mit nur 12 Teilnehmern nahmen in dieser Saison 17 Mannschaften teil. 

Insgesamt gab es diesmal mit dem letztjährigen Meister und Aufsteiger Celaya FC lediglich einen Abgang. Dem gegenüber standen 6 hinzugekommene Mannschaften. Dies waren zum einen der aus ersten Liga abgestiegene Club Deportivo Tampico und die vereinbarungsgemäß nach einer einjährigen Pause zurückkehrenden UNAM Pumas. Außerdem wurden 4 Mannschaften neu in die Liga aufgenommen: Alacranes de Durango, Jabatos de Nuevo León, Petroleros de Poza Rica und der Club San José.

Der Meister setzte neue Maßstäbe 
Der Absteiger Club Deportivo Tampico war der erste Verein seit Einführung der Profiära im mexikanischen Fußball (erste Liga in der Saison 1943/44 und zweite Liga in der Saison 1950/51), der alle Heimspiele einer Saison gewinnen konnte! In seinen 16 Heimspielen, von denen er 12 mit einem Vorsprung von mindestens 3 Toren gewann, brachte er es auf eine Torbilanz von 75:12 und blieb in der Hälfte seiner Heimspiele ohne Gegentor. Weil er auch 12 Auswärtssiege erzielte und sich nur einmal geschlagen geben musste (1:2 bei den Reboceros de La Piedad), ließ er den ebenfalls überzeugenden Vizemeister Rayados de Monterrey weit hinter sich und kehrte auf direktem Wege in die höchste Spielklasse zurück.

Kreuz- und Abschlusstabelle 1958/59 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Die Reihenfolge der Vereine bestimmt sich anhand der in dieser Saison erzielten Platzierung in der Gesamtsaisontabelle. Angaben zu den absolvierten Spielen (Sp.), Siegen (S), Unentschieden (U), Niederlagen (N) sowie des Torverhältnisses (Tore) und der erzielten Punkte befinden sich in den Feldern rechts neben der Kreuztabelle. Insgesamt 4 Spiele wurden am „grünen Tisch“ entschieden und jeweils mit 1-0 bzw. 0-1 gewertet. Diese Spiele werden in der Kreuztabelle entsprechend mit Bindestrich (-) statt, wie sonst üblich, mit Doppelpunkt (:) dargestellt.

Statistik

Siehe auch 
 Segunda División (Mexiko)
 Liste der mexikanischen Fußball-Zweitligavereine

Weblinks 
 Die mexikanische Saison 1958/59 bei RSSSF

Fußballsaison 1958/59
1958